Villa Park pode referir-se a:

 Villa Park - estádio

Localidades 

 Villa Park (Califórnia)
 Villa Park (Illinois)

Desambiguação